Es gab zwei Wiener Türkenbelagerungen: 

 Erste Wiener Türkenbelagerung 1529 
 Zweite Wiener Türkenbelagerung 1683